Tomasz Piątek (ur. 1974) – pisarz, dziennikarz 
 Tomasz Piątek (ur. 1975) – hokeista, trener